Alizé Cornet era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata nei quarti di finale da Anna Karolína Schmiedlová, la quale ha poi vinto il torneo sconfiggendo in finale Camila Giorgi per 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Agnieszka Radwańska (semifinale)
 Alizé Cornet (quarti di finale)
 Camila Giorgi (finale)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)

  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Karin Knapp (primo turno)
  Kirsten Flipkens (quarti di finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (campionessa)

Qualificazioni

  Magda Linette (secondo turno)
  Shahar Peer (primo turno)

  Petra Martić (primo turno)
<li>  Nigina Abduraimova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Katowice Open 2015
WTA Tour 2015